Пуйи-сюр-Сер () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02617.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 524 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 342 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 256 были экономически активными, 86 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 256 активных жителей работали 212 человек (117 мужчин и 95 женщин), безработных были 44 (23 мужчины и 21 женщина). Среди 86 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Пуйи-сюр-Сер

Коммуны департамента Эна